Дохоя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
  (род. 1977) — армянский футболист.
 Дохоян, Карен Агасиевич (род. 1976) — армянский футболист.
 Дохоян, Юрий Рафаэлович (1964—2021) — советский и российский шахматист.